Grodziczno (gemeente)
 Grodziczno (Ermland-Mazurië)
 Grodziczno (Mazovië)